|-
| 186101 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186102 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186103 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186104 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186105 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186106 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186107 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186108 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186109 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186110 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186111 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186112 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186113 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186114 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186115 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186116 - || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186117 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186118 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186119 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186120 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186121 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186122 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186123 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186124 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186125 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186126 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186127 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186128 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186129 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186130 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186131 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186132 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 186133 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186134 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186135 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186136 - || || 14 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186137 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186138 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186139 - || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186140 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186141 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186142 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 186143 - || || 15 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186144 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186145 - || || 21 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186146 - || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186147 - || || 17 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186148 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186149 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186150 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186151 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186152 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186153 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186154 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186155 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186156 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186157 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186158 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186159 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186160 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186161 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186162 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186163 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186164 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186165 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186166 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186167 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186168 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186169 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186170 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186171 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186172 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186173 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186174 - || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186175 - || || 24 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186176 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186177 - || || 24 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186178 - || || 16 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186179 - || || 19 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186180 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186181 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186182 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186183 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186184 - || 2001 VT || 6 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186185 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186186 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186187 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186188 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186189 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186190 - || || 15 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186191 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186192 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186193 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186194 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186195 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186196 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186197 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186198 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186199 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186200 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6